Hello, Dolly! (musical), 1964-ben bemutatott musical
Hello, Dolly! (dal), a musical egyik dala, melyet elsőként Louis Armstrong vett fel
Hello, Dolly! (film), a musical 1969-es filmváltozata Gene Kelly rendezésében

Hello, Dolly! (Ella Fitzgerald-album), Ella Fitzgerald 1964-ben kiadott albuma
Hello, Dolly! (Louis Armstrong-album), Louis Armstrong 1964-ben kiadott albuma